Bez litości 2 (I Spit on Your Grave 2) – amerykański film z 2013, sequel filmu z 2010
 Bez litości 2 (The Equalizer 2) – amerykański film z 2018, sequel filmu z 2014